Лисенко́в — русская фамилия. Известные носители:

 Лисенков, Евгений Григорьевич (1885—1954) — историк искусства, художник, поэт.
 Лисенков, Иван Тимофеевич (1795—1881) — российский книгоиздатель и книгопродавец.
 Лисенков, Константин Сергеевич (род. 1989) — российский спортсмен, обладатель полного комплекта наград Летних Паралимпийских игр 2008 года по плаванию.
 Лисенков, Сергей Михайлович (род. 1991) — казахстанский футболист.

См. также 
 Лысенков